Воронці́вка () — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.